Василий Фёдорович Якуша (; 30 июня 1958 года, село Зазимье, Киевская область, УССР, СССР — 24 ноября 2020 года) — советский спортсмен, двукратный призёр Олимпийских игр в академической гребле. Мастер спорта СССР (1978), мастер спорта СССР международного класса (1979), заслуженный мастер спорта СССР (1984).

Биография 
Начал заниматься греблей только в 20 лет, служа на флоте, Тирасполе.
На Олимпиаде 1980 года в Москве выиграл серебряную медаль в одиночке. Через 8 лет, на Олимпиаде в Сеуле, вместе с Александром Марченко выиграл бронзу в парной двойке.

На Играх в Москве представлял Азербайджанскую ССР, с 1984 года выступал за Белорусскую ССР.

Серебряный призёр чемпионата мира (1982), бронзовый призёр чемпионата мира (1986).

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1980 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года